Pedara ima više značenja:
 Pedara, Ascoli Piceno
 Pedara, Catania